Aboudeïa kan betyde:

 Aboudeïa (Tchad) – en by i Tchad.
 Aboudeïa (departement) – et department i Tchad.